Hirudinellidae är en familj av plattmaskar. Hirudinellidae ingår i ordningen Azygiida, klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hirudinellidae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Hirudinellidae